Freeborn steht für:

 Freeborn (Minnesota), Stadt im Freeborn County
 Stuart Freeborn (1914–2013), britischer Maskenbilder

Siehe auch:
 Freeborn Township